Иван Анисимов:
 Анисимов, Иван Андреевич (род. 1987) — российский лыжник.
 Анисимов, Иван Анисимович — русский художник и педагог.
 Анисимов, Иван Еремеевич (1920—1986) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Анисимов, Иван Иванович (1899—1966) — советский литературовед, исследователь западно-европейской литературы.
 Анисимов, Иван Матвеевич (1889—1918) — военный комиссар Пятигорска и командир Пятигорского красногвардейского отряда. Погиб во время боя с отрядами Шкуро под Ессентуками.
 Анисимов, Иван Никифорович
 Анисимов, Иван Павлович — купец 2-й гильдии, первый городской глава (с 14 июня 1872 по 17 июля 1875) города Богучар Воронежской губернии.
 Анисимов, Иван Степанович Примечания